Stanisław Pilat (1802–1866) – polski pedagog, literat, działacz kulturalny
 Stanisław Pilat (1881–1941) – polski chemik, profesor Politechniki Lwowskiej
 Stanisław Piłat (1909–1993) – polski bokser, olimpijczyk.